Појам Саламина може да се односи на:

 Саламина (Кипар), антички град на источној обали Кипра
 Саламина (митологија), нимфа у грчкој митологији
 Саламина (острво), острво у Егејском мору
 Саламина (град), град у Грчкој
 Саламина (Колумбија)